The Last Waltz − film Martina Scorsese
 The Last Waltz − film krótkometrażowy Macieja Kawalskiego
 The Last Waltz − album z 1978 roku, ścieżka dźwiękowa do filmu pod tym samym tytułem
 The Last Waltz − reedycja albumu z 2002 roku z dodatkowymi utworami
 The Last Waltz − utwór Engelberta Humperdincka

Zobacz też:
 Der letzte Walzer − operetka Oscara Strausa